Савоя́ры — жители французской области (ранее королевства или герцогства) Савойя.
 Савоя́ры — бродячие певцы (родом из Савойи), странствующие по дорогам Франции (чаще всего с шарманкой и учёным сурком), в средние века примерно то же, что труверы, трубадуры или миннезингеры.
 Савояры — в конце XIX века так называли актёров театра Савой в Лондоне.
 «Савояры» — советский вокально-инструментальный ансамбль, поначалу называвшийся «Кочевники».
 Савояры — прозвище подсобных рабочих парижского аукционного дома «Отель Дрюо».
 Савояр, савойяр — тип шлема XVII века.

См. также 

 Савойя (значения)
 Савоярди — сухое бисквитное печенье савойской рецептуры.
 Савояров — известная в России артистическая фамилия.